Gashouder, een grote voorraadtank voor gas

 Voorbeelden
 Gasometer (Oberhausen), een gashouder in Oberhausen
 Gasometer (Wenen), een gebouwencomplex van vier gashouders in Wenen
 Gashouder (Naaldwijk), een gascomplex in Naaldwijk